Chadwick puede referirse a:

 En Reino Unido
 Edwin Chadwick, reformador social inglés.
 James Chadwick, físico inglés ganador del Premio Nobel.
 John Chadwick, lingüista y académico inglés.
 June Chadwick, actriz inglesa.
 Owen Chadwick, profesor, escritor e historiador inglés.

 En Estados Unidos
 Chadwick Kinch, baloncestista estadounidense.
 French Ensor Chadwick, militar e historiador estadounidense.
 Chadwicks, localidad de Estados Unidos.

 En Chile
 Andrés Chadwick, abogado y político chileno.
 Herman Chadwick, abogado y político chileno.
 Tomás Chadwick Valdés, abogado y político chileno.